Ladybird je lahko:
 Ladybird (znamka)
 Ladybird Books
 HMS Ladybird